Molekulska formula -{C10H6O3}- se može odnositi na:

 Juglon
 2-Hidroksi-1,4-naftohinon